De Banier (tijdschrift), een Vlaamsgezind literair tijdschrift
De Banier (uitgeverij), een reformatorische uitgeverij
De Banier (winkel)
 De Banier van Waarheid en Recht, een Surinaamse krant.